Busca steht für:

 Busca, italienische Gemeinde im Piemont

Busca ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Busca (1625–1686), italienischer Maler
 Gianmarco Busca (* 1965), italienischer Geistlicher, Bischof von Mantua
 Ignazio Busca (1731–1803), italienischer Geistlicher, Kardinalstaatssekretär
 Pasquale Busca, italienischer Geher